Het tennistoernooi US Open werd in 1996 bij de mannen voor de 116e keer gehouden. De als eerste geplaatste Amerikaan Pete Sampras won het toernooi voor de vierde keer door in de finale zijn als tweede geplaatste landgenoot Michael Chang met 6-1, 6-4 en 7-6 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 1996